Najbolje Godine (kroatisch; deutsch: Die besten Jahre) ist eine kroatische Familiendrama-Serie.

Serie 
Die Fernsehserie wird seit 14. September 2009 auf Nova TV ausgestrahlt. Jede Folge hat eine Länge von etwa 40 min. Die serbische Schauspielerin Katarina Radivojević ist in der Hauptrolle als Lorena Levaj. Bisher wurden mehrere Staffeln mit über 300 Folgen produziert. Ehemalige Darsteller sind unter anderem Katarina Radivojević und Mira Furlan.

Inhalt 
Lorena Levaj kommt in das Dorf Dragošije und ist auf der Suche nach ihrem Vater, welcher ein katholischer Priester ist. Nach einer Weile wird sie die Leiterin des Dorfes und beginnt eine Karriere im Tourismus-Bereich.

Rollenbesetzung

Weblinks 
 
Webseite (kroatisch)

Einzelnachweise 

Fernsehserie (Kroatien)
Seifenoper
Fernsehserie der 2000er Jahre
Fernsehserie der 2010er Jahre